Чемпионат Австрии по футболу 1927/28 () — 18-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом во 2-й раз в своей истории стал клуб Адмира Вена. По итогам сезона вылетели клубы Хакоах и Зиммеринг.

Участники 
Тринадцать команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1927/28 на rsssf.com

1927/1928
Футбол в Европе в 1927 году
Футбол в Европе в 1928 году